Gertruda Flanderská (1070–1117) byla sňatkem s Jindřichem III. Lovaňským hraběnkou z Lovaně a lankraběnkou brabantskou, a sňatkem s Dětřichem II. Lotrinským lotrinskou vévodkyní. V té době to bylo pouze horní Lotrinsko, které se v roce 959 oddělilo od dolního Lotrinska.

Život 
Gertruda se narodila jako dcera Roberta I. Flanderského a Gertrudy Saské. Robert byl synem Balduina V. Flanderského a Adély, dcery krále Roberta II. Francouzského, Gertruda byla dcerou saského vévody. Gertruda Flanderská měla staršího bratra, flanderského hraběte Roberta II. a starší sestru Adélu, dánskou královnu.

Lovaň a Brabant 
Gertruda se poprvé provdala za hraběte Jindřicha III. Lovaňského (zemřel na zranění z turnaje v Tournai v roce 1095) z rodu Reginarovců. Od roku 1078 byl hrabětem z Lovaně a od roku 1085 brabantským lankrabětem. Po Jindřichově smrti se stal jeho nástupcem jeho bratr Geoffrey I., který byl od roku 1106 také dolnolotrinským vévodou.

Gertruda měla s Jindřichem několik dětí:

 Adéla Lovaňská (?–1158), manželka vévody Šimona I. Lotrinského
 Gertruda Lovaňská, manželka hraběte Lamberta z Montaigu

Lotrinsko 
Podruhé se Gertruda provdala v roce 1096 za vévodu Dětřicha II. Lotrinského, syna Gérarda Alsaského, hraběte z Met a vévody lotrinského, z rodu Alsasko-Lotrinských. Ovdovělý Dětřich měl syna Šimona a dceru Gertrudu. Gertruda Flanderská porodila Dětřichovi dalších pět potomků:

 Dětřich Alsaský (1099–1168), pán z Bitche a flanderský hrabě
 Jindřich Alsaský (?–1165), biskup z Toulu
 Ida Alsaská (?–1104), manželka hraběte Sigefroye z Burghausenu
 Ermengarda Alsaská, manželka Bernarda III. z Brancionu
 Gisela Alsaská, manželka hraběte Fridricha ze Saarbrückenu

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Billungové
Reginarovci
Châtenoisové
Narození v roce 1070
Úmrtí v roce 1117
Ženy